Stojtschew (, engl. Transkription Stoychev) ist der Nach- bzw. Vatersname folgender Personen:

 Petar Stojtschew (* 1976), ein bulgarischer Schwimmer
 Trendafil Stojtschew (* 1953), ehemaliger bulgarischer Gewichtheber
 Wladimir Dimitrow Stojtschew (1892–1990), bulgarischer Generalmajor, Olympiateilnehmer und IOC-Mitglied
 Ljuben Stojtschew Karawelow (1834–1879), bulgarischer Dichter
 Petko Stojtschew Karawelow (1843–1903),  bulgarischer Politiker und viermaliger Ministerpräsident 
 Aleksandar Stojtschew Mladenow (* 1982), bulgarischer Fußballspieler
 Kiril Stojtschew Tersiew (* 1983), bulgarischer Ringer